Název Prosíčka má více sídel:
 Prosíčka (okres Havlíčkův Brod) – obec v okrese Havlíčkův Brod
 Dolní Prosíčka – části této obce
 Horní Prosíčka – části této obce
 Prosíčka (Koberovy) – část obce Koberovy v okrese Jablonec nad Nisou
 Prosíčka (Jablonec) – zaniklá ves v katastrálním území Jabloneček města Ralska v okrese Česká Lípa
 Prosíčka (Seč) – část obce Seč v okrese Chrudim

Může se také jednat o vrch o nadmořské výšce 742 m u městečka Jimramov, který je součástí stejnojmenné PP Prosíčka.

Externí odkazy